Navoi steht für:
 Alischer Navoi (1441–1501), usbekischer Dichter und Politiker, siehe Mir ʿAli Schir Nawāʾi 
 Navoiy, Stadt in Usbekistan, benannt nach Alischer Navoi
 Provinz Navoiy, Verwaltungsgebiet in Usbekistan